Adaluma är ett släkte av fjärilar. Adaluma ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Juvelvingar
Adaluma